Goeminne ist ein belgischer Name.
 Paul Goeminne, Belgischer Eishockeyspieler
 Christiane Goeminne, Belgische Radrennfahrerin
 Luc Goeminne, Belgischer Internist, nach ihm ist das Goeminne-Syndrom benannt